Die Ligue 1 2019/20 (offizieller Name nach dem Sponsor Conforama Ligue 1 Conforama 2019/20) war die 82. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer. Sie wurde am 9. August 2019 mit dem Spiel der AS Monaco gegen Olympique Lyon eröffnet, die letzten Partien fanden am 8. März 2020 statt. Aufgrund einer Anordnung der französischen Regierung wurde die Saison Ende April 2020 angesichts der COVID-19-Pandemie für beendet erklärt. Der Meistertitel wurde Tabellenführer und Titelverteidiger Paris Saint-Germain zuerkannt.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Frankreich gab die LFP Mitte März 2020 erst bekannt, bis mindestens 15. April alle Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen zu lassen, stellte dann aber schließlich den Spielbetrieb „bis auf Weiteres“ vollständig ein. Ende April 2020 teilte der Verband mit, die Spielzeit endgültig abzubrechen. In der Folge wurde Paris Saint-Germain aufgrund des höchsten Punktequotienten zum Landesmeister erklärt, wohingegen der SC Amiens und der FC Toulouse absteigen mussten. Die Verteilung der internationalen Startplätze wurde bislang noch nicht geregelt. Olympique Lyon legte offiziell Einspruch gegen die Entscheidung ein und forderte Schadensersatz. Als Tabellen-Siebter hatte der Verein erstmals seit über 20 Jahren die Qualifikation für internationale Wettbewerbe verpasst. Auch die beiden designierten Absteiger gingen den Rechtsweg. Ein Pariser Zivilgericht erklärte sich allerdings für nicht zuständig und verwies die Kläger an den Conseil d’État, das oberste Verwaltungsgericht.

Vor dem Conseil d’État wurde schließlich die Klage Lyons abgewiesen und darüber hinaus der Verband aufgefordert, die Abstiegsregelung zu überdenken. Die Generalversammlung des Ligaverbands beschloss mit 74,49 Prozent der Stimmen den Abstieg des SC Amiens und FC Toulouse.

Teilnehmer 

Für die Ligue 1 2019/20 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 Der Meister der Ligue 1 2018/19:
  Paris Saint-Germain
 Die verbliebenen Mannschaften der Ligue 1 2018/19:
  OSC Lille
  Olympique Lyon
  AS Saint-Étienne
  Olympique Marseille
  HSC Montpellier
  OGC Nizza
  Stade Reims
  Olympique Nîmes
  Stade Rennes
  Racing Straßburg
  FC Nantes
  SCO Angers
  Girondins Bordeaux
  SC Amiens
  FC Toulouse
  AS Monaco

 Der Sieger der Relegationsspiele zwischen dem Tabellenachtzehnten der Ligue 1 2018/19 und dem Tabellendritten der Ligue 2 2018/19:
  FCO Dijon (L1)
 Der Meister und der Zweitplatzierte der Ligue 2 2018/19:
  FC Metz
  Stade Brest

Statistiken

Abschlusstabelle 
Da Paris Saint-Germain und Racing Straßburg ein Spiel weniger als die übrigen Teilnehmer absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Bei Punktegleichstand wurde folgende Regelung angewendet:
 5./6. Platz: OGC Nizza/Stade Reims: Addition aus Hin- und Rückspiel, 2:0 und 1:1 für Nizza
 7./8./9. Platz: Olympique Lyon/HSC Montpellier/AS Monaco: Tordifferenz
 12./13. Platz: Girondins Bordeaux/FC Nantes: Addition aus Hin- und Rückspiel, 2:0 und 1:0 für Bordeaux
 14./15. Platz: Stade Brest/FC Metz: Tordifferenz
 16./17. Platz: FCO Dijon/AS Saint-Étienne: Tordifferenz

Paris Saint-Germain wurde somit zum Meister, der SC Amiens und der FC Toulouse zu den Absteigern erklärt. Über die Vergabe der internationalen Startplätze wurde im Anschluss an das Ligapokalfinale entschieden.

!!Quotient
||2,52
||2,00
||1,79 
||1,75 
||1,46 
||1,46 
||1,43 
||1,43 
||1,43 
||1,41 
||1,39 
||1,32
||1,32
||1,21 
||1,21 
||1,07 
||1,07 
||0,96 
||0,82 
||0,46 

Zum Saisonende 2019/20:

Zum Saisonende 2018/19:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Trefferzahl gilt: niedrigere Anzahl der erzielten Elfmetertore; Anzahl der Vorlagen; Anzahl der benötigten Spiele; Einsatzminuten; Punktezahl des Vereins. Die Sortierung erfolgt analog zur offiziellen Liste der LFP.

Die Meistermannschaft von Paris Saint-Germain 

* Alphonse Aréola (3/-), Jesé (1/-) und Arthur Zagre (1/-) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020